Фархутдинов — фамилия; имеет женскую форму Фархутдинова.
 Фархутдинов, Бакир Фаррахович (1925—2008) — советский тяжелоатлет, чемпион мира (1954).
 Фархутдинов, Виктор Борисович (род. 1957) — российский тренер по боксу.
 Фархутдинов, Игорь Павлович (1950—2003) — губернатор Сахалинской области (1995—2003).
 «Игорь Фархутдинов» — российское пассажирское судно усиленного ледового класса.
 Остров Игоря Фархутдинова — остров в составе Малой Курильской гряды в 700 метрах от северо-восточной части острова Шикотан, вблизи бухты Маячная.
 Фархутдинов, Максим — серебряный медалист чемпионата Узбекистана по фигурному катанию (2005).
 Фархутдинов, Миргай Ахмаевич (1915—1944) — командир пулемётной роты, Герой Советского Союза.
  (род. 1975) — чемпион Японии по танцам на льду в паре с Накако Цудзуки (1999—2001).
 Фархутдинов (Фахурдинов), Фатых Адиулович (род. 1935) — советский футболист.
 Фархутдинов, Фаррух (род. 1986) — участник чемпионата Азии по мини-футболу в составе сборной Узбекистана (2008).

 Фархутдинова, Диана Руслановна (род. 2000) — российская хоккеистка, игрок клуба Женской хоккейной лиги «Динамо-Нева».
 Фархутдинова, Равиля (род. 1998) — узбекистанская гимнастка, чемпионка Азиатских игр по художественной гимнастике в командном разряде (2014).

См. также 
 Фахуртдинова, Алина Валерьевна (род. 2003) — финалистка чемпионата России по кёрлингу среди женщин (2018) и смешанных пар (2022).